

Lokalizacje

Austria 
 Ebersberg – miejscowość

Niemcy 
 Ebersberg – powiat w kraju związkowym Bawaria
 Ebersberg – dzielnica Erbachu
 Ebersberg – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ebersberg

Osoby 
 Heinrich Ebersberg – niemiecki prawnik
 Ottokar Franz Ebersberg – austriacki dramaturg

Inne 
 Ebersberg – klasztor
 Ebersberg – ród